La ville de Toruń ou Thorn a été assiégée à plusieurs reprises au cours de son histoire.

 Le  est un affrontement de la première guerre du Nord.
 Le siège de Toruń (1703) est un affrontement de la grande guerre du Nord.
 Le  est un affrontement de la guerre austro-polonaise.
 Le  est un affrontement de la guerre de la sixième coalition.